Das Vorpostenboot V5903 Polarfront war ein Kriegsschiff der Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.

Kriegsmarine 
V5903 war ein Boot vom Typ der norwegischen Walfangboote. Die Kriegsmarine ließ es 1941 auf der norwegischen Werft Fredrikstad Mekaniske Verksted in Fredrikstad bauen und setzte es als Vorpostenboot bei der 59. Vorpostenflottille ein, die den Küstenbereich zwischen Tromsø und Kirkenes in Nordnorwegen sicherte.

Nachkriegsverwendung 
Nach dem Krieg wurde das Boot unter alliierter Kontrolle im Deutschen Minenräumdienst (German Mine Sweeping Administration (GMSA)) zum Minenräumen in norwegischen Gewässern eingesetzt.  Es gehörte dabei zur 2. Gruppe der 53. Vorpostenflottille der 4. Minenräumdivision.

1947 wurde das Boot an die Sowjetunion übergeben.

Literatur 
 Heinz Ciupa: Die deutschen Kriegsschiffe 1939–1945. VPM, ISBN 3-8118-1409-5.

Weblinks 
 Deutsche Minenräumdienstleitung am 15. Oktober 1945, abgerufen am 25. August 2011
 Jürgen Rohwer, Gerhard Hümmelchen: Chronik des Seekrieges 1939–1945

Fußnoten 

Vorpostenboot (Kriegsmarine)
Schiff im Zweiten Weltkrieg
Dampfmaschinenschiff
Militärschiff (Deutscher Seeverband 1945–1956)